Princ Karel Lucemburský, celým jménem Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume (* 10. května 2020, Lucemburk), je první dítě prince Guillauma Lucemburského, dědičného velkovévody, a jeho manželky Stéphanie. Narodil se v Mateřské nemocnici velkovévodkyně Charlotte v Lucemburku. Je druhý v řadě nástupnictví na lucemburský trůn. Jeho narození bylo oslaveno 21 výstřely ve Fort Thüngen v Kirchbergu. Dne 19. září 2020 byl princ Karel pokřtěn v opatství sv. Maurice a sv. Maurus z Clervaux v Lucembursku. Jeho kmotry byli jeho teta z matčiny strany hraběnka Gaëlle de Lannoy a jeho strýc z otcovy strany princ Louis Lucemburský.

Vývod z předků

Reference 

Bourbon-Parma
Lucemburští princové
Nositelé Řádu Adolfa Nasavského
Narození v roce 2020
Narození 10. května
Narození v Lucemburku
Žijící lidé
Muži
Nasavsko-weilburská dynastie
Lucemburčané kubánského původu
Princové z Nasavska
Královské děti
Lucembursko-Nasavští
Lidé z Lucemburku
Bourbonsko-parmští princové